Заостро́вье () — промежуточная железнодорожная станция Октябрьской железной дороги на 223,701 км Мурманской железной дороги.

Общие сведения 

Станция расположена в населённом пункте посёлок при станции Заостровье Лодейнопольского городского поселения Лодейнопольского района Ленинградской области. К станции примыкают два двухпутных перегона с односторонней автоблокировкой: Заостровье — Оять-Волховстроевский в чётном направлении и Заостровье — Лодейное Поле в нечётном направлении.  В 1 км от станции, параллельно путям железной дороги, проходит трасса  «Кола». На станции уложена новая посадочная платформа, отделанная тротуарной плиткой, установлен новый пассажирский павильон, а также новая табличка с названием станции.

Пассажирское сообщение 
По станции проходит ежедневно несколько пар электропоездов.

Примечания

Ссылки 
 Паспорт станции Заостровье на osm.sbin.ru
 Паспорт станции Заостровье на railwayz.info
 Паспорт станции Заостровье на сайте РЖД.
 Паспорт станции Заостровье на сайте об Октябрьской железной дороге.
 Железнодорожный справочник по России и СНГ: линия ЛОДЕЙНОЕ ПОЛЕ- ПЕТРОЗАВОДСК-Пасс..
 Тарифное руководство № 4. Книга 1 «Тарифные расстояния между станциями на участках железных дорог».
 Тарифное руководство № 4. Книга 2 «Часть 2. Алфавитный список пассажирских остановочных пунктов и платформ».

Галерея 

Станции Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции, открытые в 1916 году
Железнодорожные станции по алфавиту
Железнодорожные станции и платформы Лодейнопольского района